Sirotkin bzw. Sirotkina ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Witaljewitsch Sirotkin (* 1985), russischer Boxer
 Dmitri Wassiljewitsch Sirotkin (1864–1953), russischer Reeder und Mäzen
 Sergei Olegowitsch Sirotkin (* 1995), russischer Automobilrennfahrer
 Marta Alexandrowna Sirotkina (* 1991), russische Tennisspielerin